Lapinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu),  (1,1 km²)
2. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,54),  (1 ha)
3. Lapinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,44, long 24,15),  (2 ha)
4. Lapinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,54, long 24,13), 
5. Lapinsaari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kouvola,  (1 ha)
6. Lapinsaari (ö i Muurame, Hautalahti),  (4 ha)
7. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,33, long 28,00),  (7 ha)
8. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,22, long 28,23), 
9. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,57, long 27,82),  (3 ha)
10. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (14 ha)
11. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,65),  (1 km²)
12. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,37, long 29,14),  (1 ha)
13. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,06), 
14. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,33, long 27,24),  (0 ha)
15. Lapinsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
16. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu, 
17. Lapinsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (1 ha)
18. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand),  (10 ha)
19. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,65, long 26,64),  (45 ha)
20. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,59, long 26,93), 
21. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,92, long 27,66),  (1 ha)
22. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,75, long 28,21), 
23. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,43, long 26,33),  (1 ha)
24. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,84, long 28,22),  (0 ha)
25. Lapinsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,07, long 26,46),  (3 ha)
26. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,13, long 28,12),  (1 ha)
27. Lapinsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,41, long 26,18), 
28. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,37, long 29,77),  (0 ha)
29. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,14, long 30,75), 
30. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa),  (1 ha)
31. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra),  (38 ha)
32. Lapinsaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå), 
34. Lapinsaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland),  (5 ha)
35. Lapinsaari (ö i Luhango),  (5 ha)
36. Lapinsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
37. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg),  (22 ha)
38. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,84, long 26,52),  (13 ha)
39. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,89, long 26,91),  (0 ha)
40. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,28, long 29,30),  (60 ha)
41. Lapinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
42. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
43. Lapinsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,72, long 28,60),  (1 ha)
44. Lapinsaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi),  (1 ha)
46. Lapinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,29, long 26,81),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar